Študija Saavedre je ena najbolj znanih šahovskih študij. Poimenovana je po španskem duhovniku Saavedri (1849-1922), ki je med bivanjem v Glasgowu opazil zmago v poziciji, ki so jo dotedaj imeli za remi.

Danes je običajno pozicija v obliki, kot je na diagramu, z nalogo beli vleče in zmaga. Rešitev je 1.c7 Td6+ 2.Kb5 (2.Kc5? Td1 in 3...Tc1!) Td5+ 3.Kb4 Td4+ 4.Kb3 Td3+ 5.Kc2 Td4 6.c8T! (grozi 7.Ta8#; namesto 6.c8D Tc4+ 7.Dxc4 in pat) 6...Ta4 7.Kb3, in črni izgubi trdnjavo ali pa dobi takoj mat Tc1. To je ena najbolj znanih podpromocij v šahu.

Zunanje povezave 
 http://www.xs4all.nl/~timkr/chess/saavedra.htm

Problemski šah